Young and Wild (litt. « jeune et sauvage » en anglais) peut faire référence à :
  (), film américain de  William Witney sorti en 1958 ;
 (), film chilien de Marialy Rivas sorti en 2012.